Le  est la  du Challenge Yves du Manoir. Il met aux prises sept équipes invitées et la compétition est remportée par le SU Agen.

Saison régulière 

L'attribution des points est la suivante : victoire = 2 points ; nul = 1 point ; défaite = 0 point.

|
|}

Vainqueur

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 Challenge Yves du Manoir 1931/32, sur rugbyarchive.net

1931-1932
Rugby à XV en 1931
Rugby à XV en 1932
Sport en France en 1931
Sport en France en 1932